Schwaighausen ist der Name folgender Orte:

 Schwaighausen (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Schwaighausen (Dentlein am Forst), Ortsteil des Marktes Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schwaighausen (Großhabersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Schwaighausen (Holzgünz), Ortsteil der Gemeinde Holzgünz, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schwaighausen (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Schweighausen (Begriffsklärung)